Jarkko Laine ist der Name folgender Personen:

* Jarkko Laine (Schriftsteller) (1947–2006), finnischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer 
 Jarkko T. Laine (* 1969), finnischer Kameramann